Aquesta és una petita llista de ciutats de l'antiga Grècia, incloent colònies fora de Grècia en sentit estricte. Cal tenir en compte que hi havia un gran nombre de ciutats gregues en el món antic. En aquesta llista, una ciutat es defineix com un únic centre de població. Aquests es coneixen com a poleis sovint en el món antic, tot i que la llista no es limita a polis «stricto sensu». S'exclouen també de la llista les unitats més grans, com ara 
regnes o imperis.

A 
 Abdera, ciutat de l'antiga Tràcia; fundada el 656-654 aC, a Grècia (Tràcia occidental).
 Acragas que es troba a Sicília; fundada el 582 aC. BC, ara a Itàlia (Sicília).
 Alexandrette / Iskenderun, fundada l'any 333 aC per Alexandre el Gran, ara a Turquia (província de Hatay).
 Alexandria a Egipte. 
 Alexandria d'Aracòsia a l'Iran, moderna Kandahar.
 Alexandria d'Ària o Alexandria Àrion, avui Herat a l'Afganistan.
 Alexandria d'Oxiana o Alexandria de Bactriana a l'Afganistan, després Balkh.
 Alexandria de Carmània (avui Kirman o Kerman) a l'Iran, inicialment l'àrab Walashdjird
 Alexandria de Cilícia o Alexandria d'Issos o Alexandreum (Alexandretta, avui İskenderun a Turquia)
 Alexandria de Gedròsia, moderna Sonmiani
 Alexandria de Macarena, al Makran a la vora del riu Mashkil
 Alexandria de l'Indus al Pakistan (Bucefàlia o Alexcandria Boukephalos), prop de la moderna Jalalpur al nord del Panjab
 Alexandria Opiana, a la riba est de l'Indus
 Alexandria Acesines, a la riba de l'Acesines (modern Chenab) prop de la confluència amb l'Indus
 Alexandria Latmos a Cària, després Alinda.
 Alexandria de Margiana, regió actual de Merv
 Alexandria Paropamisos o Alexandria del Caucas, a l'Afganistan (prop de Bagram).
 Alexandria de Pàrtia o Alexandròpolis, a l'Iran
 Alexandria Proftàsia o Alexandria de Drangiana, a la Drangiana, a l'Iran.
 Alexandria d'Oxiana o de Sogdiana (Alexandria de l'Oxus) a l'Afganistan, després Djayhun.
 Alexandria de Susiana o Alexandria del Tigris (ad Tigrim), després Karun.
 Alexandria Troas (Antigònia de Troade) a Turquia, moderna Eski-Stanbul.
 Alexandria Ultima, Alexandria d'Escítia, Alexandria Escate o Alexandria Escate, al Tadjikistan, moderna Khodjend o Kokand.
 Alexandria d'Assíria, esmentada només per Plini el Vell.
 Alexandria de Xipre
 Alexandria de Tràcia
 Alexandria del Quersonès (al golf de Saros, antic Melas sinus, al nord del Quersonès)
 Alexandria d'Armènia
 Alessandria (municipi del Piemont)
 İskenderun, Turquia
 Alexandrúpoli, Grècia
 Alexandroskena, a 16 km al sud de Tir, anomenada en honor d'Alexandre el Gran.
 Alexandria d'Aracòsia, ciutat fundada suposadament per Alexandre el Gran
 Alexandria de Pàrtia, ciutat fundada suposadament per Alexandre el Gran
 Alexandròpolis (Tràcia), capital del districte administratiu d'Hebros a Tràcia
 Alexandri Portus, moderna Karachi
 Amfípolis situada en regió dels edons, a Macedònia Oriental; fundada el 437 aC, ara a Grècia (Macedònia Central).
 Antalya (Attaleia), fundada el 150 aC. BC per Àtal II, ara a Turquia (província d'Antalya).
 Antioquia de l'Orontes, Antiochia ad Orontem, Antioquia Dafne o Antioquia de Síria, actualment Antakya a la província d'Hatay, Turquia
 Antioquia de Tral·les, també coneguda com a Tralles o Tralleis, actualment Aydın, Turquia
 Antioquia de Cal·liroe, antiga capital de l'Osroene, actualment Şanlıurfa, Turquia
 Antioquia del Cidnos, a la província de Mersin, Turquia
 Antioquia de Cilícia, Adana, a la província d'Adana, Turquia
 Antioquia de Commagena, a la província d'Adıyaman, Turquia
 Antiochia ad Cragum, (Antioqueta, Antiochia Parva), actualment Güney, a la província d'Antalya, Turquia
 Antioquia de Mesopotàmia, Antioquia d'Aràbia, prop de Viranşehir, a la província de Şanlıurfa, Turquia
 Antioquia del Meandre, (Antiochia ad Mæandrum), a Cària, ruïnes a prop de Kuyucak, a la província d'Aydin, Turquia
 Antioquia de Migdònia, a l'antiga Mesopotàmia, després Nisibis, actualment Nusaybin, a la província de Mardin, Turquia
 Antioquia de Pisídia o Antioquia de Frígia, ciutat de la Pisídia, actualment prop de Yalvaç, a la província d'Isparta, Turquia
 Antioquia dels Crisaorians o Alabanda a Cària, actual Turquia
 Antioquia Ptolemais, actualment Acre (Israel)
 Antioquia Hippos (Antiochia ad Hippum), a la Decàpolis, a Israel
 Antioquia de Piera, actualment Arwad a la República Àrab Siriana
 Antioquia del Taure, a Cilícia, després a Commagena, probablement l'actual Gaziantep, a Turquia, menys probablement Alep, a Síria
 Antioquia Semiramis, Gàdara, a Jordània
 Antioquia Paraliou, lloc desconegut, a voltes identificat amb Antiochia ad Cragum
 Antípolis, ara a França (Antíbol)
 Afrodísia de Cària a Cària, ara a Turquia (província d'Aydin).
 Apamea de l'Orontes
 Apamea de Frígia
 Apamea de l'Eufrates, abans Til Barsip i avui Birejik
 Apamea de Bitínia, abans Myrlea de Bitínia i avui Mudania (port de Brusa)
 Apamea del Tigris, ciutat no identificada esmentada per Stephanus i Plini.
 Apamea de Pàrtia, ciutat propera a Rhagae.
 Apol·lònia d'Acte, ciutat de la península d'Acte a la Calcídia
 Apol·lònia de l'Atos
 Apol·lònia d'Assíria, ciutat capital de districte a Assíria 
 Apol·lònia de Creta, ciutat del nord de Creta, propera a Cnossos
 Apol·lònia de Calcídia, ciutat de la península Calcídica al nord d'Olint 
 Apol·lònia de Cirenaica, una de les cinc ciutats de la Pentàpolis de Cirenaica.
 Apol·lònia Eleuthera, ciutat a la costa sud de Creta de situació incerta
 Apol·lònia d'Etòlia, ciutat etòlia situada a la frontera, prop de la ciutat de Naupacte. L'esmenta Tit Livi.
 Apol·lònia de l'Euxí, ciutat al Pont Euxí (Tràcia) al sud de Mesèmbria i del riu Anquialos, que fou una colònia de Milet
 Apol·lònia de Frígia.
 Apol·lònia d'Il·líria, ciutat d'Il·líria a la riba del riu Aous, colònia de Corint i Còrcira 
 Apol·lònia de Lícia
 Apol·lònia de Macedònia.
 Apol·lònia de Migdònia, ciutat de la regió de Migdònia a Macedònia al nord de la Calcídica entre Tessalònica i Amfípolis 
 Apol·lònia de Mísia.
 Apol·lònia de Palestina.
 Apol·lònia de Pisídia.
 Apol·lònia de Sicília, possiblement l'actual Pollina, prop de Cefalù
 Apol·lònia de Tràcia, ciutat de Tràcia entre Maronea i Abdera
 Argos ciutat grega del Peloponès, Grècia (Unitat perifèrica d'Argòlida).
 Aspendos, ara a Turquia (província d'Antalya).
 Assus és una ciutat de Troas; fundada el segle VII aC, ara a Turquia (província de Çanakkale).
 Atenes, Grècia (Àtica).

B 
 Baris, actualment Isparta
 Bizanci, avui a Turquia (Istanbul).
 Brankídia o Dídima, santuari d'Apol·lo, actualment a Turquia (Didim, província d'Aydın).
 Brauró, a Grècia (Àtica).
 Boristenes, en l'actualitat Berezan, a la costa ucraïnesa del Mar Negre

C 
 Calidó ciutat situada a Etòlia,Grècia (Grècia Occidental).
 Calcedònia ciutat de Bitínia;fundada el 685 aC. BC, ara a Turquia (Kadıköy districte d'Istanbul).
 Càrdia ciutat situada al golf de Melas del Quersonès Traci; fundada el segle VII aC, ara a Turquia (província de Çanakkale).
 Cirene,fundada al voltant del 630 aC, ara a Líbia (Cirenaica).
 Cízic ciutat de Misia, a la Propòntida,fundada l'any 756 aC, ara a Turquia (Erdek,província de Balıkesir).
 Claros / Klaros, Santuari d'Apol·lo a Jònia, ara a Turquia (província d'Esmirna).
 Clazòmenes, ciutat de Jònia;fundada en el moment de la invasió dòrica per colons de Cleones i Flios, avui a Turquia (província d'Esmirna).
 Colofó, ciutat de Jònia (Àsia Menor),avui a Turquia (província d'Esmirna).
 Corint, Grècia (Unitat perifèrica de Coríntia).
 Crotone avui a Itàlia (Calàbria).
 Cumes avui a Itàlia (Campània).

D 
 Delfos, a Grècia (Fòcida).

E 
 Elea a la costa del Tirrè, fundada l'any 535 aC., Itàlia (Campània).
 Elis al nord-oest del Peloponès, a l'oest de l'Arcàdia, Grècia (Unitat perifèrica d'Èlide).
 Efes que es troba a Jònia. Aquesta és una de les més antigues ciutats gregues d'Àsia Menor, actual Turquia (província d'Izmir).
 Empúries, ara a Catalunya
 Épidaure és un important santuari d'Asclepi, Grècia (Argòlida).
 Èritres de Jònia situada a Àsia Menor, a Jònia, ara a Turquia (província d'Esmirna).
 Esparta, també coneguda com a Lacedemònia o Lacònia al Peloponès, fundada entre el 730 i el 710 abans de Crist, Grècia (unitat perifèrica de Lacònia).

F 
 Figàlia, Grècia (Arcàdia).
 Filadèlfia, ciutat de la Decàpolis, ara a Jordània (Amman).
 Filadèlfia (Cilícia), ciutat de Cilícia
 Filadèlfia (Lídia), ciutat de Lídia, actual Alaşehir a Turquia
 Flios del Peloponès, al sud de Sició i el sud-oest de Corint, Grècia (Coríntia).
 Focea a la costa de l'Egeu, al golf d'Esmirna, fundada entre els segles X aC i VIII aC, Turquia (província d'Izmir).

G 
 Gela avui a Itàlia (Sicília).
 Gerasa, ciutat de la Decàpolis, ara Jerash a Jordània (governació de Gerasa).
 Gla, Grècia (Beòcia).
 Gortina és una ciutat grega de Creta.
 Gítion, antiga ciutat aquea de Lacònia

H 
 Halicarnàs que es troba a l'Àsia Menor en l'Egeu (vegeu Mausoleu d'Halicarnàs), ara a Turquia (Bodrum, província de Muğla).
 Hagios Onouphrios
 Hagia Triada
 Hieràpolis o Hieràpolis de Síria, actualment Menbidj o Manbij.
 Hieràpolis de Frígia entre el Licos i el Meandre, desapareguda vers el .
 Hieròpolis de Cilícia al riu Piramos, no identificada. Esmentada a alguna font erròniament com a Hieràpolis.
 Himera, fundada al voltant del 648 aC, Avui a Itàlia (Sicília).
 Hèlice
 Heliòpolis de Síria
 Heloros
 Heraclea de Lúcania, colònia de la Magna Grècia
 Heraclea d'Atamània, fortalesa a l'Epir
 Heracleia Caccabaria o Heraclea Caccabaria, ciutat d'origen grec a la boca del Roine
 Heraclea de Cària, ciutat esmentada per Estrabó, a Cària, de situació desconeguda a la frontera entre Cària i Jònia.
 Heraclea Cybistra, fortalesa a Capadòcia
 Heracleia d'Eòlia, ciutat amb dependència de Mitilene
 Heraclea Latmus, ciutat en els límits entre Cària i Jònia
 Heraclea de Lídia, ciutat de Lídia 
 Heraclea Lincestis, ciutat capital de la província de l'alta Macedònia
 Heracleia Minoa o Heraclea Minoa, ciutat grega de Sicília
 Heraclea de Pàrtia, ciutat esmentada per Estrabó que la situa, juntament amb Apameia, en la direcció de Rhagae
 Heraclea de Perint
 Heraclea Pisatis, ciutat del districte de Pisatis a l'Èlide
 Heraclea Pòntica o Heracleia Pontica, ciutat de la costa de l'Euxí
 Heraclea Síntica, ciutat grega de Tràcia,
 Heraclea de Síria, ciutat de la costa del nord de Síria
 Heraclea Traquínia, ciutat grega a la regió de Traquis o Traquínia al sud del riu Esperqueios, habitada pels malis
 Heraklion, Grècia (Creta).
 Hermíone, ciutat de la part sud de l'Argòlida
 Hermonassa, és l'actual Tmutarakan a la península de Taman del territori de Krasnodar, Rússia
 Himera, ciutat grega de Sicília a la costa nord de l'illa
 Hístria o Istros era l'establiment grec més antic de les costes occidentals del Mar Negre
 Hibla Menor, ciutat grega, colònia de Mègara. Sota els romans es va dir Mègara Hiblea
 Hibla Inferior, ciutat de Sicília
 Hyele, ciutat de la Magna Grècia

I 
 Ialisos, una de les tres ciutats dòriques de Rodes
 Imbros és una illa de la mar Egea, actual Gökçeada
 Iolkos que es troba a Magnèsia, Grècia (Tessàlia).
 Ístmia, Grècia (Corint).
 Ítonos, Grècia (Tessàlia).
 Itanos, al nord-est de Creta. El municipi actual duu el mateix nom
 Ítaca, illa al mar Jònic
 Idàlion, antiga ciutat de Xipre

K 
 Kimmèrikon, ciutat grega del Bòsfor Cimmèric, Península de Kertx, Crimea

L 
 Labranda a Cària, ara a Turquia (província de Muğla).
 Làmpsac que es trobava a la riba sud de l'Hel·lespont a Troas, ara a Turquia (Lapseki, província de Çanakkale).
 Lebedos en l'actual península de Kısık, ara a Turquia (província d'Izmir).
 Letoon santuari de Leto prop de Xanthos, ara a Turquia (província d'Antalya).
 Locri avui a Itàlia (Calàbria).

M 
 Màlia, ciutat a uns 34 km a l'est de Càndia, prop de la costa septentrional de Creta
 Magnèsia del Meandre, ciutat de Jònia a les estivacions de les muntanyes Thorax, a la vora del riu Leteu afluent del Meandre
 Magnèsia del Sipilos, ciutat de Lídia a la part nord-oest de la muntanya de Sipilos a la part sud del riu Hermos
 Mantinea al sud-est de l'Arcàdia, al nord de Tegea, fundada al voltant de l'any 500 aC., Grècia (Arcàdia).
 Massàlia (Marsella, fundada al segle VI aC, a França (Provença – Alps – Costa Blava).
 Megalòpolis, ciutat d'Arcàdia
 Mègara Hiblea, ciutat de Sicília a la costa oriental de l'illa entre Siracusa i Catana
 Milos ciutat d'una illa grega de l'Egeu, fundada l'any 700 abans de Crist, Grècia (Cíclades)
 Messina / Zancle, Itàlia (Sicília).
 Metapont, Itàlia (Basilicata).
 Milet de Jònia, ara a Turquia (província d'Aydın).
 Mios de Jònia, fundada al , ara a Turquia (província d'Aydın).
 Micenes que es troba al nord-est de la plana d'Argos. Segons la mitologia grega, fou fundada per Perseu, Grècia (Argòlida).
 Mindos a la costa de Cària al llarg de l'Egeu, ara a Turquia (província de Muğla) 
 Mirina, ara a Turquia (província d'Izmir).
 Mont Nemrut, lloc del mausoleu d'Antíoc I de Commagena, ara a Turquia (província d'Adıyaman)

N 
 Naxos, fundada l'any 735 aC, a Itàlia (Sicília).
 Neàpolis de Campània, actual Nàpols
 Neàpolis de Sardenya
 Neàpolis de Siracusa
 Neàpolis de Macedònia, ciutat de Macedònia a uns 15 km de Filipi (Philippi)
 Neàpolis de Crimea, ciutat i fortalesa del Quersonès Tauric
 Neàpolis de Palestina, ciutat considerada la mateixa que la Sequem de l'Antic Testament
 Neàpolis de Còlquida, ciutat al sud de Dioscurias, i al nord de Fasis 
 Neàpolis de Jònia, ciutat de Jònia al sud d'Efes, en el camí entre Anaea i Marathesium
 Neàpolis de Cària, ciutat de Cària entre Ortòsia i Afrodísies, al peu de les muntanyes Cadmus i propera a Harpasa
 Neàpolis de Psídia, ciutat de Psídia al sud d'Antioquia
 Neàpolis de Cirenaica, correspondria a la moderna ciutat de Mabny o Mably
 Neàpolis de Zeugitana, esmentada com Macomades per Plini el Vell
 Neàpolis, nom que va portar la nova Mindos o Mindus, vegeu Mindus Nova
 Neàpolis, vegeu Leptis Magna
 Neàpolis o Neàpoli (Creta)
 Nicòpolis de l'Epir ciutat de l'Epir al golf d'Ambràcia, a Acarnània, a 3 km de Prevesa
 Nicòpolis, moderna Afyonkara Hisar, ciutat de Turquia, capital de la Província d'Afyon.
 Nicòpolis de Capadòcia ciutat de Capadòcia o Armènia Menor a la vall del riu Licos
 Nicòpolis d'Egipte, ciutat d'Egipte prop d'Alexandria 
 Nicòpolis del Danubi (Nicopolis ad Istrum)
 Nicòpolis de Lèucada
 Nikopolis ciutat del nord de Bulgària a la província de Pleven a la riba dreta del Danubi 
 Nicòpolis del Pont, colònia romana fundada a la Regió del Pont, en l'actual ciutat de Koyulhisar
 Nikea (Niça)

O 
 Eníades, Grècia (unitat perifèrica d'Etòlia-Acarnània).
 Olbia, Itàlia (Sardenya).
 Orcomen (Arcàdia), Grècia (Arcàdia).
 Orcomen (Beòcia), Grècia (Beòcia).
 Oropos, Grècia (Àtica).
 Olímpia, ciutat seu dels Jocs Olímpics, Grècia (Èlide).
 Olimp de Lícia, fundada al , ara a Turquia (província d'Antalya).

P 
  Paestum / Poseidonia, fundada al segle VII abans de Crist. BC, ara a Itàlia (Campània).
 Pàrion de Misia a l'Hel·lespont, Turquia (província de Çanakkale).
 Patara de Lícia, ara a Turquia (província d'Antalya).
 Pel·la, ciutat de la Decàpolis, ara a Jordània (governació d'Irbid).
 Pèrgam de Mísia al nord d'Esmirna, poblada des del , Turquia (província d'Izmir) 
 Perge de Pamfília, fundada al segle I aC XII. BC, ara a Turquia (província d'Antalya).
 Priene a la desembocadura del Meandre, Turquia (província d'Aydın).

Q 
 Quios illa de l'Egeu, prop de Turquia,a Grècia (Egeu Septentrional).

S 
 Sagalassos, Turquia (província de Burdur).
 Salamina, illa grega d'Àtica.
 Salamina de Xipre, fundada el  a l'est de l'illa de Xipre.
 Samos, Grècia (Egeu).
 Samotràcia que es troba en el mar Tràcia, fundada a finals del , vegeu Complex de Samotràcia, Grècia (Mar Egeu).
 Sardis de Lídia, ara a Turquia (província de Manisa).
 Segesta, Itàlia (Sicília).
 Selinunte, Itàlia (Sicília).
 Síbaris, Itàlia (Calàbria).
 Siracusa, Itàlia (Sicília).
 Sició, fundada el segle XX aC, Grècia (Corint).
 Side de Pamfília, fundada al segle VII aC, ara a Turquia (província d'Antalya).
 Soli (Xipre)
 Soli (Cilícia) a Cilícia, ara a Turquia (província de Mersin).

T 
 Tanagra, Grècia (Beòcia).
 Taranto, Itàlia (Pulla).
 Tegea, Grècia (Arcàdia).
 Telmesos de Lícia, ara a Turquia (Fethiye, província de Muğla).
 Teos de Jònia, fundada el mil·lenni I aC, ara a Turquia (província d'Izmir).
 Termessos de Lícia, ara a Turquia (província d'Antalya).
 Tassos, ciutat de l'illa de Tasos, fundada al voltant del 680 aC, Grècia (Egeu).
 Tèspies, Grècia (Beòcia).
 Tebes, fundat per Cadme, Grècia (Beòcia).
 Thorikos, Grècia (Àtica).
 Turis, Itàlia (Pulla).
 Tirint, Grècia (Argos).
 Troia, Turquia (província de Çanakkale).
 Tindaris, Itàlia (Sicília).

V 
 Vergina primera capital del Regne de Macedònia; fundada el 589-598, Grècia (Macedònia Central).

X 
 Xanthos, de Lícia, en l'actualitat a Turquia (província d'Antalya).

Vegeu també 
 :Categoria:Ciutats de l'antiga Grècia

Llistes de ciutats